Weiberregiment steht für:

 Weiberregiment, Erzählung von Anton Tschechow (1894), siehe Weiberwirtschaft
 Weiberregiment (Film), deutscher Film von Karl Ritter (1936)
 Weiberregiment (Pratchett), Roman von Terry Pratchett (2003)
 Weiberregiment, Kunstmotiv, siehe Weibermacht #Weiberregiment